Fußball-Bundesliga 2006/2007  vanns av VfB Stuttgart före Schalke 04 och SV Werder Bremen. Ur serien åkte Borussia Mönchengladbach, Alemannia Aachen och 1. FSV Mainz 05.

I den sista omgången frälste Sami Khedira sitt Stuttgart med ett nickmål i den 63:e matchminuten för att besegra FC Energie Cottbus med 2–1 och ta hem titeln.

Slutställning

Källor

Noter 

2006 i Tyskland
2007 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2006/2007
2006/2007